Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Brave :

 HMS Brave (1805), nommé à l'origine le Formidable, vaisseau de ligne français de classe Tonnant, capturé par les Britanniques à la bataille du cap Ortegal en 1805, il est démantelé en 1816 ;
 , le vaisseau de ligne français Le Brave (1795) de 74 canons, capturé le , il sombre la même année  ;
 , un dragueur de mines de classe Algerine, il entre en service en 1943 ;
 , une frégate de Type 22, elle entre en service en 1986.

Nom de bateau de la Royal Navy